Стивен Байду (; 25 февраля 1976, Секонди-Такоради, Гана) — ганский футболист, полузащитник. Участник летних Олимпийских игр 1996 года и двух Кубков африканских наций в 1996 и 2000 годах.

Биография 
Стивен Байду родился 25 февраля 1976 года в ганском городе Секонди-Такоради. Его сестра Элизабет также футболистка. Стивен воспитанник футбольной команды «Грейт Игл Тамале».

Клубная карьера 
Начал профессиональную карьеру в 1993 году в клубе чемпионата Ганы — «Ашанти Голд». В 1996 году перешёл в турецкий «Анкарагюджю». В команде являлся игроком основного состава, сыграв в чемпионате Турции в течение четырёх сезонов 98 матчей и забил 21 гол.  В сезоне 1999/00 команда завоевала путёвку в Кубок УЕФА, благодаря тому, что в матче за третье место в Кубке Турции «Анкарагюджю» обыграл «Сакарьяспор» (5:0).

С 2000 года по 2002 год выступал за «Самсунспор», после чего вновь являлся игроком «Анкарагюджю» на протяжении трёх сезонов. Завершил карьеру игрока в «Кинг Фейсал Бэйбс» в 2008 году.

Карьера в сборной 
В 1993 году принимал участие в молодёжном чемпионате мира, который проходил в Австралии. Гана дошла до финала, где уступила Бразилии (1:2). Байду на турнире так и не сыграл.

В составе национальной сборной Ганы выступал с 1994 года по 2001 год, проведя в составе сборной 24 игры. В июле 1994 года сыграл на Кубке Асикс, где Гана провела две игры против Японии. В начале 1996 года участвовал в Кубке африканских наций в Южной Африке. Сборная Ганы заняла четвёртое место, уступив в матче за бронзовые награды команде Замбии со счётом (0:1), Байду принял участие лишь в этой игре на турнире.

В августе 1996 года главный тренер олимпийской сборной Ганы Сэм Ардай вызвал Стивена на летние Олимпийские игры в Атланте. В команде он получил 4 номер. В своей группе ганцы заняли второе место, уступив Мексики, обогнав при этом Южную Корею и Италии. В четвертьфинале Гана уступила Бразилии (2:4). Байду на турнире провёл всего одну игру.

В начале 2000 года был заявлен для участия в Кубке африканских наций в Гане и Нигерии, где ганцы дошли до 1/4 финала. Байду сыграл в трёх играх.

Достижения 
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира (1): 1993

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Ганы
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Ашанти Голд»
Игроки ФК «Анкарагюджю»
Игроки ФК «Самсунспор»
Игроки ФК «Кинг Фейсал Бэйбс»